Премьера шестого сезона ситкома «Бруклин 9-9» состоялась 10 января 2019 года на американском телеканале NBC; заключительная серия сезона вышла в эфир 16 мая 2019 года. Шестой сезон состоял из 18 эпизодов.

Актеры и персонажи

Основной состав 

 Энди Сэмберг — Джейк Перальта
 Стефани Беатрис — Роза Диас
 Терри Крюс — Терри Джеффордс
 Мелисса Фумеро — Эми Сантьяго
 Джо Ло Трульо — Чарльз Бойл
 Челси Перетти — Джина Линетти
 Андре Брауэр — Рэймонд Холт
 Дирк Блокер — Майкл Хичкок
 Джоэл Маккиннон Миллер — Норман Скалли

Эпизоды

Примечания

Ссылки 
 

6
Телесезоны США 2019 года